Un musée d'Art contemporain est un musée consacré à l'art contemporain, que l'on trouve notamment :

 en Belgique :
 le musée d'Art contemporain, Anvers,
 le musée d'Art contemporain, Liège ;

 au Canada :
 le Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal,
 le Musée d'art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme ;

 aux États-Unis
 le musée d'Art contemporain, Chicago,
 le musée d'Art contemporain, Jacksonville,
 le musée d'Art contemporain, Los Angeles,
 le musée d'Art contemporain, San Diego ;

 en France :
 le musée d'art contemporain, Cordes-sur-Ciel,
 le Lieu d'art contemporain, Dunkerque,
 le musée départemental d'Art ancien et contemporain, Épinal,
 le musée d'art contemporain, Lyon,
 le musée d'Art contemporain, Marseille,
 le château de Montsoreau - musée d'Art contemporain, Montsoreau,
 le musée d'Art contemporain, Nîmes,
 le musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice (MAMAC), Nice,
 le musée d'Art contemporain, Rochechouart,
 le fondation Fernet-Branca, Saint-Louis,
 le musée régional d'Art contemporain Occitanie, Sérignan,
 le Lieu d'art contemporain, Sigean,
 le musée d'Art contemporain, Strasbourg,
 le musée d'Art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine ;
le musée du sourire, musée virtuel dont le siège social se trouve à Paris,

 en Grèce :
 le musée national d'Art contemporain d'Athènes ;

 en Italie :
 le musée d'Art contemporain, Naples,
 le musée d'Art contemporain, Rome,
 le Centre d'art contemporain, Sienne ;

 au Japon :
 le musée d'Art contemporain, Hiroshima,
 le musée d'Art contemporain de Hara, Tokyo,
 le musée d'Art contemporain Watari, Tokyo,
 le musée d'Art contemporain, Tokyo ;

 en Suisse :
 le musée d'Art contemporain, Bâle,
 le musée d'Art moderne et contemporain, Genève ;

 dans d’autres pays :
 le musée d'Art contemporain de Rolandseck en Allemagne,
 le musée d'Art contemporain d'Australie, en anglais Museum of Contemporary Art Australia de Sydney,
 le musée d'Art contemporain, Campinas au Brésil,
 le musée d'Art contemporain, Niterói au Brésil,
le musée d'Art contemporain, Zagreb, au Croatie,
 le musée d'Art contemporain, Barcelone en Espagne,
 le musée d'Art contemporain de Téhéran en Iran,
 le musée d'Art contemporain, Skopje en Macédoine du Nord,
 le musée d'Art contemporain, Cracovie en Pologne,
 le musée d'Art contemporain, Belgrade en Serbie,
 le Petit Musée de la Récade au Bénin.